Kotekote (або Koteosa Kei, чи Kote Kei - є піджанром visual kei, який описаний як "традиційний віжуал кей". У зовнішністі, дизайнери зазвичай вносять в розробки детальність костюмів і екстремальні зачіски. Коте кей іноді пишеться як «kotekote віжуал кей», «kotekote кей», або просто «kotekote» або «коте». (Утворено від слова «» або «» для стислості).

Одне з найбільш готичних напрямків, часто перетинається з андрогін і фетиш готикою. Це досить темний і андрогінний стиль. Групи Kotekote кей активно виступали в 90-х. Кричущі зачіски - один з найголовніших ознак, які є у Kotekote. Члени груп фарбували волосся в червоний, фіолетовий, синій, помаранчевий, повністю висвітлялись. Одяг у більшості випадків зі шкіри або латексу, корсети, черевики на дуже великій платформі, велика кількість аксесуарів, гламурні шарфи, рукавички, кільця, капелюхи; особи зазвичай бліді, але дуже яскраво виділені губи і особливо очі. У музичному плані це звичайно був агресивний альтернативний рок або хеві метал, але завжди з домішкою готики.

За словами однієї з японської фан-сторінки, Коте кей включає в себе три ідеї: якщо ви шукаєте незвичайний, декаданс і естетику. Загальні теми включають троянди, хрести, корупцію і кров. Згідно з іншиою японською фан-сторінкою, є два суб-жанри kotekote - «чорний kotekote кей» і «білий kotekote кей». Чорний кей - це темні почуття ритму і швидкі мелодії, білий кей праґне бути більш мелодійним і однозначним. Коте різко протилежне Oshare Kei і м'якому Visual Kei.

Представниками жанру є такий ґурт як Syndrome. Починаючи з 2000-их років жанр почав відроджуватися але набагато більш провокаційним чином і більш агресивними музичними напрямками як наприклад група Nega. До сучасного «kote kei» можна зарахувати ранніх 12012 (поп-рок, альтернативний рок, готик рок), Megaromania (симфонічний метал, спід-метал), Nega (металкор, експериментальний рок), Phantasmagoria, D (хеві метал готик метал,), старі Dir en Grey. Також може змішуватися з Ошара кей наприклад: Lolita23q, AYABIE, Nightmare.

Див. також 
 Gothic & Lolita
 Visual kei
 Eroguro
 Angura Kei
 Oshare Kei
 Casual Kei
 Nagoya Kei

Посилання 

 Опис жанру на сайті «urbandictionary.com»
 Опис жанру на сайті «lastfm»

Музичні жанри